Æthelweard ist ein angelsächsischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist aus den altenglischen Elementen æðel „edel“, „vornehm“ und weard „ Beschützer“, „Wächter“ zusammengesetzt.

Varianten 

 Æþelweard
 Aethelweard
 Ethelward
 Aeðelweard

Namensträger 
 Æthelweard (Hwicce), König der Hwicce, frühes 8. Jahrhundert
 Æthelweard (East Anglia), König der East Anglia (um 745–755)
 Æthelweard (Sherborne), Bischof von Sherborne (um 910–918?)
 Æthelweard (Ætheling), Sohn Alfred des Großen († 920)
 Æthelweard (Wessex), König von England († 924)
 Æthelweard (Geschichtsschreiber), 10. Jahrhundert
 Æthelweard (London), Bischof von London († 926?)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname